Das zweite Event der WPBSA Minor Tour 1994/95 wurde im Rahmen der Saison 1994/95 im Februar 1995 als professionelles Turnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste (Non-ranking-Turnier) im Kosa Hotel in der thailändischen Stadt Khon Kaen ausgetragen. Sieger wurde der Thailänder Noppadon Noppachorn, der im Finale Sam Chong aus Malaysia besiegte. Noppadon spielte zudem mit zwei 119er-Breaks die beiden höchsten Breaks des Turnieres.

Preisgeld 
Im Gegensatz zum wenige Monate vorher ausgetragenen ersten Event hatte das zweite Event der WPBSA Minor Tour mit der Nestlé-Marke Nescafé einen Sponsor. Nichtsdestotrotz wurde fast nur halb so viel Preisgeld ausgeschüttet wie beim ersten Event: da erneut zur Hauptrunde eingeladene Spieler kein Preisgeld bekamen (der Sieger ausgenommen) und diese diesmal weiter kamen als beim ersten Event, wurden einige Preisgelder nicht ausgezahlt. Auch die Teilnehmer der ersten beiden Qualifikationsrunden gingen diesmal leer aus.

Turnierverlauf 
Sechs Spieler aus Asien sowie der Niederländer Mario Wehrmann wurden zur Hauptrunde eingeladen, hinzu kamen sieben Qualifikanten. Zunächst trafen die sieben Qualifikanten und zusätzlich Mario Wehrmann in einer ersten Runde aufeinander. Tatsächlich erscheinen nur zwei der vier Sieger dieser Erstrundenspieler auch im Viertelfinale, die Gründe dafür sind unklar. Ab dem Viertelfinale wurde mit den verbliebenen Teilnehmern im K.-o.-System und über aufsteigende Best-of-Modi der Sieger ermittelt.

Bemerkenswerterweise trafen die beiden verbliebenen Qualifikanten auch im Viertelfinale auseinander, in einer engen Partie setzte sich Drew Henry gegen Andy Hicks durch. Folglich spielten die sechs eingeladenen Spieler gegen einen von ihnen, somit zogen auch drei Eingeladene ins Halbfinale ein. Das waren die beiden Thailänder Tai Pichit und Noppadon Noppachorn sowie Sam Chong als Malaysia. Beide Halbfinalspiele gingen in den Decider: Im Aufeinandertreffen der beiden Thailänder siegte Noppadon mithilfe zweier Century Breaks, im anderen Halbfinale schied mit Henry der letzte Qualifikant aus. Auch Chong gelang im Halbfinale ein Century Break. Beide Spieler spielten im umkämpften Endspiel je ein weiteres Century Break; am Ende setzte sich Noppadon mit 8:6 durch.

Erste Runde der Qualifikanten
 

|}

Viertelfinale bis Finale

Qualifikanten 
Insgesamt 56 Spieler nahmen an der Qualifikation teil; sie traten im K.-o.-System im Modus Best of 5 Frames gegeneinander an. Wer die dritte K.-o.-Runde überstand, also zu den letzten acht verbliebenen Spielern gehörte, qualifizierte sich für die Hauptrunde.

Century Breaks 
Vier Spielern gelang es während des Turnieres, mindestens ein Century Break zu spielen. Die beiden Finalisten Noppadon Noppachorn und Sam Chong waren die einzigen Teilnehmer, denen mehr als ein Break von über 99 Punkten gelang; Noppadon spielte auch das höchste Break des Turnieres.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in Thailand
Sport (Khon Kaen)